Pervomaisc, comune della Moldavia nel distretto di Căușeni
 Pervomaisc, comune della Moldavia nel distretto di Slobozia in Transnistria